Hagneion () ist:

 Hagneion (Kreta), in der antiken Geographie ein Ort auf Kreta
 Hagneion (Monat), ein Monat in mehreren griechischen Kalendern